

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 5 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Vanb“ beginnt.

Vanb 



Vanbe 
 Vanberg, Viktor (* 1943), deutscher Ökonom, Hochschullehrer

Vanbi 
 Vanbiesbrouck, John (* 1963), US-amerikanischer Eishockeytorwart
 Vanbilsen, Kenneth (* 1990), belgischer Radrennfahrer

Vanbr 
 Vanbrugh, John († 1726), englischer Barock-Architekt und Dramatiker

Vanbu 
 Vanbuel, Albert (* 1940), belgischer Ordensgeistlicher, emeritierter Bischof von Kaga-Bandoro